Die Football League Fourth Division 1986/87 war die 29. Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die drei bestplatzierten Vereine Northampton Town, Preston North End und Southend United stiegen direkt in die Football League Third Division auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sechs spielten zusammen mit dem Viertletzten der Third Division im Play-off-Modus um den vierten Aufstiegsplatz. Diesen sicherte sich der FC Aldershot.

Mit der Einführung des automatischen Abstiegs aus der Fourth Division musste Lincoln City den zweiten Abstieg in Folge hinnehmen. Er wurde in der Saison 1987/88 durch den FC Scarborough, Meister der Football Conference ersetzt.


Abschlusstabelle

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1986/87
Fußballsaison 1986/87